La Sirène peut désigner :

Art 
 La Sirène est un opéra de Daniel-François-Esprit Auber sur un livret d'Eugène Scribe (1844).
 La Sirène est une nouvelle d'Anton Tchekhov (1887).
 La Sirène est un roman de Camilla Läckberg (2008).

Cinéma 

 La Sirène, film muet français de Georges Méliès (1904) ;
 La Sirène, titre alternatif de La Légende de la fileuse, film muet français de Louis Feuillade (1908) ;
 La Sirène (The Water Nymph), film muet américain de Mack Sennett (1912).
 La Sirène (Русалка), film russe d'Anna Melikian (2007)

Divers 
 La Sirène est une maison d'édition française créée en 1917 et disparue en 1935 ;
 La Sirène, salle de concert située à La Rochelle en France.

Voir aussi